Йеллоустоун ( — «Жёлтый камень») — топоним в США:
 Йеллоустон — национальный парк.
 Йеллоустон — крупнейшее озеро на территории парка.
 Йеллоустон — супервулкан в парке.
 Йеллоустон — парный водопад в парке.
 Йеллоустон — река, приток Миссури.
 Йеллоустон — округ в штате Монтана.

 Йеллоустон — американский сериал 2018 года.